Alexandre Sidorenko – tennista francese
Oleksandr Sidorenko – ex nuotatore sovietico poi ucraino
Vasilij Sidorenko – ex atletico sovietico poi russo